Арнолд Товорник (Селница, 13. март 1916 — Марибор, 4. јун 1976) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Акција || Клемен
|-
| 1961. || Плес на киши || Возник
|-
| 1962. || Тог лепог дана || Крчмар „Мој Језус”
|-
| 1966. || Амандус || Први војник
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|-
| 1968. || Пета заседа || кухар Јазбец
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Црвено класје || /
|-
| 1971. || Последња станица || Франц
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1976. || Идеалиста || Свештеник из Блатног Дола
|-
| 1977. || Субота ујутру (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1916.
Умрли 1976.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Цар Константин